Die Australian Open 2015 fanden vom 3. bis 9. August 2015 in Melbourne, Australien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Wertungskategorie International 25. Das Turnier der Damen gehörte zur WSA World Tour 2015/16 und gehörte zur Kategorie Silver 25. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 28.750 US-Dollar.
 
Titelverteidiger bei den Herren war Ramy Ashour, der das Turnier bei der letzten Auflage 2012 gewann.
 
Das Teilnehmerfeld der Herren- und Damenkonkurrenz bestand aus je 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten bei den Herren sowie neun Plätze bei den Damen. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nur im Herrenfeld, an Joshua Larkin, vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2015/16
WSA World Tour 2015/16
2015
Squashturnier in Melbourne